Столяро́в () — російське прізвище. Жіноча форма — Столярова. Походить від заняття — столяр.

Відомі носії 
 Столяров Дмитро Сергійович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Столяров Кирило Сергійович (1937—2012) — російський актор.
 Столяров Лев Миколайович (1930—1992) — радянський підводник, контр-адмірал. Герой Радянського Союзу.
 Столяров Микола Олександрович (1870—1942) — український геометр, дійсний член ВУАН, директор геометричного інституту.
 Столяров  Олександр Миколайович (1959—2017) — український кінорежисер.
 Столяров Олексій Вікторович (1990)  — російський блогер, чоловік Ксенії Шойгу.
 Столяров  Сергій Дмитрович (1911—1969) — російський актор. Народний артист Росії (1969).
 Столяров Яків Васильович (1878—1945) — вчений у галузі прикладної механіки та залізобетонних конструкцій.

Див. також 
 Столяр